Donkey punch, pratique sexuelle
 Donkey Punch (film)